Фамилия:
 Жерар Дезарг (1591 — 1661) — французский геометр

Топонимы:
 Дезарг  — кратер на видимой стороне Луны.